Busset steht für:
 Busset, eine französische Gemeinde im Département Allier

Busset ist der Familienname folgender Personen:
 Maurice Busset (1879–1936), französischen Maler 
 Robin Busset (* 2000), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 de Bourbon Busset
 Bousset